Августенборг () — власна назва.

Персоналії 
 Августенборги — данська назва шлезвізької династії.

Топоніми

Августенборг — місто.
 Августенборзька комуна
 Августенборзький палац